Гаи-Гречинские () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Почтовый индекс — 47710. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47706, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Шляхтинці

Ссылки 
 Гаи-Гречинские на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района